Славно — топоним:

Польша 
 Славно () — город и городская гмина, Западно-Поморское воеводство, Славенский повят.
 Славно (гмина, Славенский повят) — сельская гмина, Славенский повят, Западно-Поморское воеводство.
 Славно (гмина, Опочинский повят) — сельская гмина, Опочненский повят, Лодзинское воеводство.

Россия 
 Славно — деревня в сельском поселении Бежаницкое Бежаницкого района Псковской области.